Сноу Хил има више значења:
 Сноу Хил (Мериленд)
 Сноу Хил (Северна Каролина)